Arany Oroszlán Gyógyszertár, a budapesti biedermeier patika 1794-ből
 Arany Oroszlán Gyógyszertár, kaposvári gyógyszertár 1774-ből
 Arany Oroszlán Gyógyszertár, debreceni gyógyszertár
 Arany Oroszlán Gyógyszertár, kassai gyógyszertár
 Arany Oroszlán Gyógyszertár a miskolci Grünfeld-házban (Széchenyi utca 76.)